Андре Конт-Спонвіль ( нар. ) — французький філософ, який дотримується поглядів матеріалізму, раціоналізму, гуманізму та атеїзму.

Біографія 
Народився 12 березня 1952 року в Парижі. Навчався у Вищій нормальній школі, де в 1983 році захистив докторську дисертацію з філософії.

До 18 років був палким християнином, потім став атеїстом і матеріалістом. Брав активну участь у подіях травня 1968 року. Викладав філософію в ліцеї, а до 1998 року викладав в Університеті Париж I Пантеон-Сорбонна,, пізніше присвятив себе написанню книг і читанню публічних лекцій.

Його книги перекладені на 24 мови. Член Національної консультативної ради Франції з етики. Глибокий знавець східної філософії. Регулярно займається медитацією дзен.

Основна відмінність його філософії від традиційного матеріалізму і атеїзму полягає в тому, що він відстоює так звану світську духовність. Концепції світської духовності він присвятив книгу «Дух атеїзму» («L'Esprit de l'athéisme»), опубліковану 2006 року.

Праці

Філософські трактати 
 Traité du désespoir et de la béatitude, PUF.
 Tome 1, Le mythe d'Icare, 1984.
 Tome 2, Vivre, 1988.
 Une éducation philosophique, PUF, 1989.
 L'Amour la solitude, Paroles d'Aube, 1992.
 Petit Traité des grandes vertus, PUF, 1995.
 L’Être-temps, PUF, 1999.
 Le Gai Désespoir, Alice Éditions, Liège, 1999.
 Chardin ou La matière heureuse, Adam Biro, 1999.
 Le Bonheur, désespérément, Pleins Feux, 2000.
 La Vie humaine, Hermann, 2005.
 Le Sexe ni la mort. Trois essais sur l'amour et la sexualité, Albin Michel, 2012.
 Du tragique au matérialisme (et retour), PUF, 2015.

«Промови» 
 Impromptus, PUF, 1996, 92 p.
 Le Goût de vivre et cent autres propos, Albin Michel, 2010.
 L'Inconsolable et autres impromptus, PUF, 2018.
 Contre la peur, et cent autres propos, Albin Michel, 2019

Афоризми 
 Du corps, PUF, 2009.

Есеї на двох 
 Avec François George, 'Arsène Lupin, gentilhomme philosopheur, L'Aiguille Preuve, 1995.
 Avec Luc Ferry, La Sagesse des Modernes, Éditions Robert Laffont, 1998.

 Праці з етики 
 Valeur et vérité. Études cyniques, Presses universitaires de France, 1994.
 Le capitalisme est-il moral ?, Éditions Albin Michel, 2004.
 L'Esprit de l'athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu, Albin Michel, 2006.

 Філософські бесіди 
 Avec Philippe Capelle, Dieu existe-t-il encore ?, Cerf, 2005.
 Avec François L'Yvonnet, C'est chose tendre que la vie, Albin Michel, 2015.
 Avec Frédéric Amauger, trad. Langue des signes française, Vivien Fontvieille, Sous le signe de la philosophie, Eyes Éditions, 2018 , 72 p.

 Есеї 
 » Je ne suis pas philosophe ": Montaigne et la philosophie, Honoré Champion, 1993.
 Camus, de l'absurde à l'amour (en collaboration), Paroles d'Aube, 1995.
 Le Miel et l'Absinthe. Poésie et philosophie chez Lucrèce, Hermann, 2008.
 Lucrèce, poète et philosophe, La Renaissance du Livre, 2001.
 Dictionnaire amoureux de Montaigne, Plon, 2020.

 Дидактичні праці 
 De l'autre côté du désespoir. Introduction à la pensée de Svâmi Prajnânpad, Jean-Louis Accarias L'Originel, 1997.
 Présentations de la philosophie, Albin Michel, 2000.
 Dictionnaire philosophique, PUF, 2001. Deuxième édition en 2013 (400 nouvelles entrées).
 La Philosophie'', PUF, coll. " Que sais-je ? ", 2005.

Примітки

Посилання 

 Сайт Конта-Спонвіля
 

Французькі філософи
Кавалери ордена Почесного легіону
Доктори філософії
Уродженці Парижа
Французькі атеїсти
Афористи
Французькі есеїсти
Випускники Вищої нормальної школи (Париж)